Wombwell steht für

 Wombwell (South Yorkshire), eine Gemeinde in der englischen Grafschaft South Yorkshire

Wombwell ist der Familienname folgender Personen:

 George Wombwell (1777–1850), britischer Tierschausteller